Il doppio  dell'Intersport Heilbronn Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Karol Beck e Jaroslav Levinský erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale 6–4, 7–5, Mario Ančić e Lovro Zovko

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)
  Martin Fischer /  Alexander Peya (quarti di finale)

 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)
 Harel Levy /  Alessandro Motti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2010